Bojan Tokič (* 13. Januar 1981 in Jajce, SR Bosnien und Herzegowina, SFR Jugoslawien) ist ein slowenischer Tischtennisspieler und -trainer.

Bisherige Vereine 
Bojan Tokičs erste Auslandsstation war Montpellier T.T. Dort gewann er den ETTU Cup. Über Cagliari (Italien) und Ljubljana (SLO) wechselte zur Saison 2000/2001 nach Deutschland zum SV Plüderhausen. Danach kehrte er nach Slowenien zurück und arbeitete dort drei Jahre lang in einer Trainingsgruppe. 2003 verpflichtete ihn der TTC Frickenhausen für das hintere Paarkreuz. Seitdem überzeugte er mit Topbilanzen im zweiten Paarkreuz. 2008 verließ er den Verein Richtung Italien zum Pieve Emanuelle. Ein Jahr später kehrte er nach Deutschland zum 1. FC Saarbrücken zurück, wo er seinen Vertrag bis 2017 verlängerte.

Größte Erfolge 
Bojan Tokič ist 5-facher slowenischer Meister. 2005/2006 gewann er mit dem TTC Frickenhausen den ETTU-Pokal und im selben Jahr wurde er deutscher Meister und DTTB-Pokal-Sieger mit seiner Mannschaft.
Bei der Tischtennis-Europameisterschaft 2011 erreichte er die Halbfinals im Herren-Einzel- und Doppel-Wettbewerb. Er wurde mit Saarbrücken 2012 deutscher Pokalsieger und gewann mit Saarbrücken 2014 den ETTU Pokal.

Nationalmannschaft 
Bojan Tokič ist seit vielen Jahren die Nummer eins Sloweniens. Er bestritt bis jetzt ca. 80 Länderspiele für sein Land.

Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2020 war er, gemeinsam mit der Kanutin Eva Terčelj, der Fahnenträger seiner Nation.

Spielsystem 
Bojan Tokič ist harter Angriffsspieler. Er bevorzugt beidseitige Topspins etwas hinter dem Tisch. Er verfügt zudem über einen starken Block und er ist sehr stark im Spiel gegen Abwehr.

Material 
Bojan Tokič wird von der Firma Tibhar gesponsert. Er spielt mit den Tibhar Torpedo Belägen auf beiden Seiten in der maximalen Stärke (2,5 mm.)

Trainer 
2021 wurde Bojan Tokič Trainer der belgischen Nationalmannschaft.

Turnierergebnisse

Quellen 
 Jahresmagazin des TTC Frickenhausen Saison 2006/2007 Seite 17
 Rahul Nelson: Willkommen in der Umkleidekabine. Zeitschrift tischtennis, 2010/2, Seite 14–15

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 21. Juni 2014)
  (abgerufen am 21. Juni 2014)

Tischtennisspieler (Slowenien)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Tischtennisspieler (1. FC Saarbrücken)
Tischtennisspieler (ASV Grünwettersbach)
Olympiateilnehmer (Slowenien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Slowenien)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Tischtennistrainer (Belgien)
Slowene
Jugoslawe
Geboren 1981
Mann